Hirschhorn kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hirschhorn/Pfalz, ort och kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Hirschhorn (Neckar), stad i Hessen,